Ара́нго () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Аранго, Альфредо (1945—2005) — колумбийский футболист.
 Аранго, Дебора (1907—2005) — колумбийская художница.
 Аранго, Диего (род. 1980) — колумбийский футболист.
 Аранго, Карлос (1928—2014) — колумбийский футболист.
 Аранго, Кристиан (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Аранго, Саша (род. 1959) — немецкий писатель, автор детективных романов.
 Аранго, Хайме («Джимми»; род. 1962) — колумбийский футболист.
 Аранго, Хоан (род. 1991) — колумбийский футболист.
 
 Аранго, Хуан (род. 1980) — венесуэльский футболист.
 Аранго, Эмилиана (род. 2000) — колумбийская теннисистка.

Составные фамилии 
 Алегрия Аранго, Хуан Диего (род. 2002) — колумбийский футболист.
 Анхель Аранго, Хуан Пабло (род. 1975) — колумбийский футболист.
 Вилья Аранго, Леон Фернандо (род. 1960) — колумбийский футболист.
 Лопес Аранго, Эмилио (1894—1929) — аргентинский анархо-синдикалист испанского происхождения.
 Марин Аранго, Рауль Эснейдер (род. 1979) — колумбийский футболист.
 Пастрана Аранго, Андрес (род. 1954) — президент Колумбии (1998—2002).
 Эррера Аранго, Луис Фернандо (род. 1962) — колумбийский футболист.